

Смоленцин — село в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Смоленцин — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства